Борис Владимирович Некрасов:
 Некрасов, Борис Владимирович (1899—1980) — советский химик, член-корреспондент АН СССР
 Некрасов, Борис Владимирович (1920—1978) ― поэт, прозаик, драматург.